Vincenzo ist die italienische Variante des männlichen Vornamens Vinzenz.

Namensträger 

 Vincenzo Aloi (* 1923), US-amerikanischer Mobster
 Vincenzo Auricchio (1916–1970), italienischer Automobil- und Motorbootrennfahrer sowie Industrieller
 Vincenzo Bellini (1801–1835), italienischer Opernkomponist
 Vincenzo Camuccini (1771–1844), italienischer Maler
 Vincenzo Carafa (1585–1649), 7. General der Societas Jesu
 Vincenzo Carducci (1576/78–1638), Hofmaler am spanischen Hofe unter Philipp III. und Philipp IV., siehe Vicente Carducho
 Vincenzo Silvano Casulli (1944–2018), italienischer Amateurastronom
 Vincenzo Catena (1470/80–1531), italienischer Maler
 Vincenzo Cerami (1940–2013), italienischer Schriftsteller, Dramaturg und Drehbuchautor
 Vincenzo Coffani (bl. 1920er), italienischer Automobilrennfahrer
 Vincenzo Consolo (1933–2012), italienischer Schriftsteller
 Vincenzo Maria Coronelli (1650–1718), italienischer Kartograf, Kosmograf und Hersteller von Globen
 Vincenzo De Falco (* 1960), italienischer Rechtsanwalt und Schriftsteller
 Vincenzo De Luca (* 1949), italienischer Politiker
 Vincenzo Fagiolo (1918–2000), Bischof von Chieti und Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Vincenzo Maria Farano (1921–2008), Erzbischof von Gaeta
 Vincenzo Fioravanti (1799–1877), italienischer Komponist
 Vincenzo Galilei (1520–1591), italienischer Lautenist, Musiktheoretiker und Komponist
 Vincenzo Antonio Gibaldi (1903–1936), italo-amerikanischer Mobster, siehe Jack McGurn
 Vincenzo Gonzaga (1634–1714), Herzog von Guastalla
 Vincenzo Gotti (1580–1636), italienischer Maler
 Vincenzo de Grandis (1631–1708), italienischer Kapellmeister und Komponist
 Vincenzo Grella (* 1979), australischer Fußballspieler, siehe Vince Grella
 Vincenzo Grifo (* 1993), deutsch-italienischer Fußballspieler

 Vincenzo Iaquinta (* 1979), italienischer Fußballspieler
 Vincenzo Lancia (1881–1937), Autorennfahrer und -konstrukteur
 Vincenzo Macchi (1770–1860), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Vincenzo Macioti (1775–1840), italienischer Geistlicher und Bischof von Ferentino
 Vincenzo Maenza (* 1962), italienischer Ringer
 Vincenzo Mantovani (1941–1989), italienischer Radrennfahrer, siehe Cencio Mantovani
 Vincenzo Marchese (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Vincenzo Maresca (* 1980), italienischer Fußballspieler, siehe Enzo Maresca
 Vincenzo Minutoli (1639–1709), evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer der Republik Genf
 Vincenzo Modica (* 1971), italienischer Langstreckenläufer
 Vincenzo Montella (* 1974), italienischer Fußballspieler
 Vincenzo Natali (* 1969), kanadischer Filmregisseur
 Vincenzo Nibali (* 1984), italienischer Radrennfahrer
 Vincenzo Olivicciani, genannt Vincenzino (1647–1726), italienischer Sänger (Kastrat, Sopran)
 Vincenzo Osella (* 1939), italienischer Rennwagenkonstrukteur und Motorsport-Teamchef, siehe Enzo Osella
 Vincenzo Pallotti (1795–1850), katholischer Priester und Gründer der Pallottiner
 Vincenzo Pellegrini (um 1562–1630), italienischer Komponist und Kapellmeister
 Vincenzo Petra (1662–1747), italienischer Geistlicher und Kardinal der Römischen Kirche
 Vincenzo Ranuzzi (1726–1800), italienischer Geistlicher, päpstlicher Diplomat und Bischof
 Vincenzo Righini (1756–1812), italienischer Komponist und Sänger
 Vincenzo Rustici (1556–1632), italienischer Maler
 Vincenzo Sarno (* 1988), italienischer Fußballspieler
 Vincenzo Scamozzi (1548–1616), italienischer Architekt und Architekturtheoretiker
 Vincenzo Sofo (* 1986), italienischer Politiker
 Vincenzo Sospiri (* 1966), italienischer Automobilrennfahrer
 Vincenzo Trucco (bl. 1900er-, 1910er- und 1920er-Jahre), italienischer Automobilrennfahrer
 Vincenzo Valente (1855–1921), italienischer Komponist und Tondichter
 Vincenzo Vela (1820–1891), Schweizer Bildhauer
 Vincenzo Vitale (1908–1984), italienischer Pianist und Musikpädagoge
 Vincenzo Viva (* 1970), deutsch-italienischer Geistlicher und ernannter römisch-katholischer Bischof von Albano
 Vincenzo Viviani (1622–1703), italienischer Mathematiker und Physiker
 Vincenzo Zucconelli (* 1931), ehemaliger italienischer Radrennfahrer

Familienname 
 Ahmad Gianpiero Vincenzo (* 1961), italienischer Hochschullehrer und Persönlichkeit des muslimisch-christlichen Dialogs
 Carolo Antonio Di Vincenzo, italienischer Violinist

Siehe auch 
 San Vincenzo, Kommune in der italienischen Provinz Livorno
 San Vincenzo a Torri, Ort in der italienischen Metropolitanstadt Florenz
 Molino San Vincenzo, archäologischer Fundplatz in Italien

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname